Dren peut désigner :

Localités 
en Bulgarie
Dren, un village situé dans l'obchtina de Radomir, oblast de Pernik ;
en Macédoine
Dren, un village situé dans la municipalité de Demir Kapiya ;
Dren, un village situé dans la municipalité de Prilep ;
en Serbie
Dren, un village situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Dren, une localité située dans la municipalité d'Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Dren/Dren, un village du Kosovo situé la commune (municipalité) de LeposavićLeposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Dren/Dren, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Autre 
Dren, un prénom albanais.
Dren est un personnage de manga (voir "Kisshu").